Gröll ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Gröll (* 1998), deutsche Leichtathletin
 Michael Gröll (1722–1798), deutschstämmiger Drucker, Verleger, Buchhändler und Hofrat

Siehe auch:
 Groll